Les caséine kinases 1 constituent une famille de protéines.

Membres 
 caséine kinase 1 alpha ;
 caséine kinase 1 gamma 1 ;
 caséine kinase 1 gamma 2 ;
 caséine kinase 1 gamma 3 ;
 caséine kinase 1 delta ;
 caséine kinase 1 epsilon.

Famille de protéines
EC 2.7